Ansiktslyft eller facelift kan syfta på:

Ansiktslyftning – ett plastikkirurgiskt inrepp
Ansiktslyft (fordon) – en eller flera ofta kosmetiska förändringar på ett fordon
Facelift (album) - ett musikalbum av det amerikanska grungebandet Alice in Chains